Gabbeh steht für

Gabbeh (Teppich) – ein traditioneller handgewebter Perserteppich grober Knüpfung
Gabbeh (Film) – ein Film des iranischen Filmemachers Mohsen Makhmalbaf von 1996